Glass Beach ist der Name mehrerer mit Meerglas bedeckter Strände:
 Glass Beach (Benicia) in Kalifornien
 Glass Beach (Eleele) in Hawaii
 Glass Beach (Fort Bragg) in Kalifornien
 Glass Beach (Port Townsend) in Washington